Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1994 прошёл 26 марта 1994 года в городе Будапешт, Венгрия.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте среди мужчин победила Кения, среди женщин — Португалия.

Результаты

Мужчины

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности